Rhêmes peut se référer à :
Rhêmes, ancienne commune valdôtaine
Rhêmes-Notre-Dame, commune italienne du Val d'Aoste
Rhêmes-Saint-Georges, commune italienne du Val d'Aoste
Val de Rhêmes, vallée latérale de la Vallée d'Aoste
Doire de Rhêmes, torrent du val de Rhêmes.